Micronychia kan syfta på:

 Micronychia (djur) – ett släkte tvåvingar
 Micronychia (växter) – ett släkte sumakväxter